Райан Гузман, Райан Ентоні Гузман (англ. Ryan Anthony Guzman; род. 23 вересня 1987, Абілін, Техас, США) — американський актор, модель.
 Джуліан де Гузман (фр. Julian de Guzman; нар. 25 березня 1981, Торонто, Канада) — канадський футболіст, півзахисник.
 Джонатан де Гузман (нід. Jonathan de Guzmán, нар. 13 вересня 1987, Торонто) — нідерландський футболіст
 Сідней Гузман (1977) — перуанський борець греко-римського стилю
 Ернан Гузман, Ернан Гузман Іпуз (ісп. Hernán Guzmán Ipuz; нар. 6 листопада 1993, Нейва, департамент Уїла) — колумбійський борець вільного стилю.
 Хуан Едуардо Егигурен Гузман (Juan Eduardo Eguiguren Guzmán) (5 грудня 1953) — чилійський дипломат.
 Хоакін Гузман Лоера — лідер найбільшого наркокартелю Сіналоа.